Antonio Muñoz – storico dell'arte e architetto italiano
Antonio Muñoz – attore guatemalteco
Antonio Muñoz – tennista spagnolo
Antonio Muñoz Gómez – calciatore spagnolo
Antonio Muñoz Molina – scrittore e saggista spagnolo